Denis Mpunga (1959-), un acteur, auteur de théâtre et metteur en scène belge ;
 Yves Mpunga (1972-), une personnalité politique congolaise.